Kuhnert ou Kühnert est un patronyme porté notamment par :

 Hans Kuhnert (1901-1974), chef décorateur allemand ;
 Steffi Kühnert (1963-), actrice allemande ;
 Wilhelm Kuhnert (1865-1926), peintre et illustrateur allemand.

Patronyme germanique